Милтаун:

 Милтаун — деревня в Ирландии, находится в графстве Килдэр (провинция Ленстер).
 Милтаун — деревня в Ирландии, находится в графстве Керри (провинция Манстер).
 Милтаун — городской район Дублина в Ирландии, находится в административном графстве Дублин (провинция Ленстер).
 Милтаун — деревня в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт).

См. также 
 Милтаун-Малбей